w technice:
 warsztat – stół roboczy (zwykle do pracy rzemieślniczej) z narzędziami i urządzeniami (warsztat pracy), również samo urządzenie, np. warsztat tkacki
 warsztat – pomieszczenie przeznaczone do wykonywania pracy o charakterze wytwórczym lub usługowym z niezbędnym wyposażeniem
 ruchomy warsztat naprawczy – warsztat mechaniczny zainstalowany na pojeździe
 warsztat mokry – w przemyśle skórzanym oddział, w którym skóry poddaje się operacjom rozmaczania, wapnienia, odwapniania i obróbce mechanicznej
 w sztuce:
 warsztat – charakterystyczny dla twórcy zespół metod i środków wyrazu stosowanych w pracy artystycznej lub naukowej

Zobacz też 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej